Veiligheidswet (Nederland)
 Veiligheidswet (België)
 Veiligheidswet BES